Slovo substrát vyjadřuje podklad nebo základ jednoty a homogennosti, ale jako takové má více různých významů:

 substrát (filozofie) – neměnný podklad změn
 substrát (biologie) – prostředí, materiál, ve kterém organizmus žije
 zahradnický substrát – zahradnická zemina nebo jiný pěstební substrát pro rostliny (směsi perlitu, keramzitu apod.) 
 substrát (teraristika) – zemina nebo jiný substrát pro zvířata chovaná v teráriích 
 půdotvorný substrát – v pedologii půdotvorná hornina 
 substrát (chemie) – látka podléhající katalytické reakci
 substrát (lingvistika) – zaniklý jazyk daného území
 substrát (žel. doprava) – ložený náklad, zpravidla sypké povahy; ironicky, resp. v oborovém slangu též dopravovaný člověk čili cestující
 substrát (polovodiče) – wafer, podložka (nejčastěji křemíková)